Экономическая летопись — автономная некоммерческая организация, специализирующаяся на подготовке и издании книг по экономической истории России и СССР. 

Учреждена Николаем Ивановичем Кротовым и Олегом Васильевичем Никульшиным, зарегистрирована в Москве 6 апреля 2006 года. 

Генеральный директор — Николай Иванович Кротов; председателем правления был Алексей Львович Саватюгин, с ноября 2018 года — Михаил Юрьевич Алексеев.

Партнёрами АНО «Экономическая летопись» являются:
 Российский государственный архив экономики;
 Союз ветеранов бывших министров СССР и РСФСР;
 отдел устной истории Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова;
 Фонд развития гуманитарных исследований «Устная история»;
 издательство «Международные отношения»;
 некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ».

Выпускает серию книг «Экономическая летопись России», а также аудиокниги.

 Кротов Н. И. Архив русской финансово-банковской революции. Свидетельства очевидцев. Документы. 2-е издание. испр. и доп. (комплект из 2 книг). Издательство: Экономическая летопись, Агентство финансовой информации «М3-медиа» М. 2006.
 Кротов Н., Никульшин О. История российского фондового рынка. Депозитарии и регистраторы. Книга 1 Издательство: Экономическая летопись. 2007. ISBN 978-5-903388-05-9, ISBN 978-5-903388-04-2.
 Кротов Н., Никульшин О. История российского фондового рынка. Депозитарии и регистраторы. Книга 2 Издательство: Экономическая летопись. 2007. ISBN 978-5-903388-06-6, ISBN 978-5-903388-04-2.
 Кротов Н. И. История советских и российских банков за границей. Воспоминание очевидцев. Документы. т. 1. Издательство: Экономическая летопись. 2007. ISBN 978-5-903388-08-0.
 Кротов Н. И. От Международного Московского Банка к ЮниКредит Банку. Серия: Экономическая летопись России. 2009. ISBN 978-5-903388-17-2.
 Кротов Н. И. История создания российской системы страхования банковских вкладов. Издательство: Экономическая летопись. 2009. ISBN 978-5-903388-16-5.
 Никульшин О. В. «История банковских карт в России (свидетельство очевидцев)». Издательство: Экономическая летопись, Агентство финансовой информации «М3-медиа» М. 2009. ISBN 978-5-903388-15-8, ISBN 978-5-903388-13-4 (т.2), ISBN 978-5-903388-14-1 (т.2).
 Кротов Н. И. Очерки истории Банка России. Региональные конторы. Издательство: Экономическая летопись, Международные отношения. 2010. ISBN 978-5-7133-1370-8.
 Кротов Н. И. История советской банковской реформы 80-х годов XX века. Книга 1. Спецбанки. М.: Экономическая летопись. 2010. ISBN 978-5-903388-11-0.
 Кротов Н. И. История советской банковской реформы 80-х годов XX века. Книга 2. Первые коммерческие банки (1988—1991). 2010. М: Экономическая летопись. ISBN 978-5-903388-12-7, ISBN 978-5-903388-10-3.
 Кротов Н. И. Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, внимательно выслушанные и записанные летописцем Николаем Кротовым. М.: Экономическая летопись. 2010. ISBN 978-5-903388-18-9.
 Жизнь и удивительные приключения в мире финансов внимательно выслушанные и записанные летописцем Николаем Кротовым. М.: Экономическая летопись. М.: 2010.ISBN 978-5-903388-19-6.
 Кротов Н. И. Очерки истории Банка России. Центральный аппарат. Персональные дела и деяния. М.: Экономическая летопись, Международные отношения. 2011. ISBN 978-5-7133-1399-9, ISBN 978-5-903388-21-9.
 Кротов Н. И. Виктор Деменцев. Последний из могикан советских финансов. М.: Экономическая летопись. М. 2011. ISBN 978-5-903388-22-6.
 Кротов Н. И. Андрей Козлов. Экономическая история и судьба человека. В 2 томах. М.: Международные отношения, Экономическая летопись. 2015. ISBN 978-5-7133-1500-9, ISBN 978-5-7133-1502-3, ISBN 978-5-7133-1504-7.
 Кротов Н. И., Липаев А. П. Устная история или доктор Память. М.: Экономическая летопись. 2016. ISBN 978-5-903388-23-3.
 Сергей Плеханов. «Справедливо и благородно (Султан Брунея Хассанал Болкиах)» М. Международные отношения, Экономическая летопись. 2017. ISBN 978-5-7133-1582-5, ISBN 978-5-903388-24-0.

 Аудиокнига: Кротов Н. И. «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, записанные Николаем Кротовым.» М.: Экономическая летопись. КоммерсантFM. 2011. 15 часов вещания, 60 рассказывающих истории героев.
 Аудиокнига: Кротов Н. И. «25 лет новой российской банковской системе. История первой пятилетки, прослушанная и записанная Николаем Кротовым.» М.: Экономическая летопись, КоммерсантFM. 2011. 15 часов вещания, 95 рассказывающих истории героев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Николай Кротов: «Неожиданный подарок судьбы»
 Свидетелей не выбирают

Автономные некоммерческие организации РФ
Появились в 2006 году в России